Hubertusstraße 2 ist die Adresse folgender Bauwerke:
 Hubertusstraße 2 (Bad Orb), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Bad Orb
 Hubertusstraße 2 (Hannover), siehe Liste der Baudenkmale in Vahrenwald-List
 Hubertusstraße 2 (Königswinter), siehe Liste der Baudenkmäler in Königswinter
 Hubertusstraße 2 (Kreuzweingarten), denkmalgeschütztes Gebäude in Euskirchen
 Katholische Pfarrkirche St. Hubertus (Schwanheim (Pfalz)), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Schwanheim (Pfalz)
 Sankt-Petri-Kirche (Thale)
 Hubertusstraße 2 (Vettweiß), siehe Liste der Baudenkmäler in Vettweiß